Рюгге:

 Рюгге () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Рюгге () — коммуна в губернии Эстфолл в Норвегии.
 Рюгге — аэропорт в данной коммуне